Programes Adaptats de Garantia Social, estudis de Formació Professional
 Proves d'Accés a Grau Superior